Geerts ist der Familienname folgender Personen:

 André Geerts (1955–2010), belgischer Comiczeichner und Cartoonist
 Don Geerts (* 1986), belgischer Eishockeyspieler
 Erik Geerts (* 1969), niederländischer Skeletonfahrer
 Karel Hendrik Geerts (1807–1855), niederländischer Bildhauer
 Michaël Geerts (* 1995), belgischer Tennisspieler
 Paul Geerts (* 1937), belgischer Comiczeichner 

Siehe auch:
 Friedrich Geerds (1925–2000), deutscher Jurist
 Geertz
 Geerdts
 Gerts